Zeb Atlas, pseudónimo de Andy Bick (Portland, 15 de outubro de 1971), é um actor pornográfico e fisiculturista americano.

Biografia e carreira 
Nascido em Portland, o Zeb Atlas formou-se em Ciências da Saúde e do Desporto em junho de 1993 pela Universidade do Estado do Oregon. Começou a posar para revistas de fitness depois de ter sido notado numa exposição de musculação. A partir daí, o Atlas encontra o fotógrafo erótico Ron Lloyd e posa para algumas fotos eróticas; isto lança-o na série de vídeo "Body Solo" produzida pela Lloyd's Body Image Productions. O Zeb Atlas foi citado na revista Men como "Homem do Ano" em 2003 (juntamente com Nate Christianson) e em 2006.

Filmou a sua primeira cena de sexo oral gay para JakeCruise.com. O seu papel como Melhor Homem nos filmes da Falcon Entertainment valeu a Zeb Atlas uma nomeação GayVN para "Melhor Actor Coadjuvante" e "Melhor Cena Oral". Ganhou o prémio "Grabby" de "Melhor Duo" com Adam Killian. Além disso, o filme Best Men Parts 1 & 2 foi nomeado para "Best Pictures" e ganhou o filme To The Last Man dos Estúdios Raging Stallion.

Filmografia

Prémios e nomeações 

 2003 revista Men - "Homem do Ano" (em conjunto com Nate Christianson)
 2006 revista Men - "Homem do Ano
 2009: GayVN Awards - "Melhor Actor Coadjuvante", Best Men
 2009: GayVN Awards - "Melhor Cena Oral" (com Matthew Rush), Best Men
 2009 Grabby Award - "Melhor Duo" com Adam Killian

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Atores pornográficos LGBT
Fisiculturistas dos Estados Unidos
Naturais de Portland (Oregon)
Alunos da Universidade do Estado do Oregon
Modelos dos Estados Unidos